Riječko-pulska nogometna zona (također i kao Nogometna zona Rijeka-Pula, Zonska nogometna liga Rijeka-Pula) je bila jedna od zona Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1971./72.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Rovinj".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1971./72. 
 Zagrebačka nogometna zona 1971./72.
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1971./72. 
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1971./72.
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1971./72. 
 Slavonska nogometna zona Posavska skupina 1971./72. 
 Područna nogometna liga Rijeka – 1. razred 1971./72.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 80-82 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 94-97 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 96-98 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 90-93, 220    
 

1971-72 
Riječko-pulska
1971-72 Riječko-pulska